Verschreiben steht für
 direkt auf schreiben bezogen:
 Schreibmaterial durch Schreiben verbrauchen.
 falsch schreiben, siehe Verschreiber

 im Zusammenhang des Besitzes (indirekt abgeleitet):
 Eine Übereignung schriftlich festhalten, siehe überschreiben
 eine schriftliche Bürgschaft eingehen

 anordnen (in substantivierten Form der Verschreibung; indirekt abgeleitet):
 das Anordnen eines Medikamentes durch den Arzt, siehe Rezept (Medizin)#Arzneiverordnung